Clavodorum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Olga Hartman och Fauchald 1971. Clavodorum ingår i familjen Sphaerodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Clavodorum